Amerikai Egyesült Államok
 Brewster (Florida)
 Brewster (Kansas)
 Brewster (statisztikai település, Massachusetts)
 Brewster (város, Massachusetts)
 Brewster (Nebraska)
 Brewster (Minnesota)
 Brewster (Ohio)
 Brewster (Washington)

 Brewster megye, Texas

Hold
 Brewster (holdkráter)

Nevek
 Brewster (keresztnév)
 Brewster (vezetéknév)